Payzac ist Name zweier Gemeinden in Frankreich: 

 Payzac (Ardèche) im Département Ardèche;
 Payzac (Dordogne) im Département Dordogne.

Siehe auch:
 Peyzac-le-Moustier, Gemeinde im Département Dordogne.